Tiberiopolis (griechisch ) bezeichnet:

 eine antike Stadt in Pisidien (auch Pappa genannt), das heutige Yunuslar im Distrikt Gerede (Bolu) in der Türkei
 Titularbistum Tiberiopolis, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum